Maruhn ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Maruhn (1922–2010), deutscher Musikwissenschaftler 
 Jan Maruhn (* 1960), deutscher Kunsthistoriker und Autor 
 Joachim Maruhn (* 1949), deutscher Physiker
 Jürgen Maruhn (1937–2013), deutscher Publizist und Politiker (SPD)
 Karl Maruhn (1904–1976), deutscher Mathematiker
 Matthias Maruhn (* 1957), deutscher Journalist 
 Siegfried Maruhn (1923–2011), deutscher Journalist

Maruhn ist der Name folgender fiktiven Personen:

 Professor Maruhn, Figur in Die Blechtrommel von Günter Grass nach dem Vorbild Josef Mages